Меморіал Олега Макарова 2015 — XX розіграш щорічного зимового турніру з футболу, заснованого на честь відомого українського футболіста та тренера Олега Макарова. Проводився з 16 по 28 січня 2015 року. В турнірі взяла участь рекордна на той час кількість команд — 23. Окрім українських професійних та аматорських клубів, участь брали у гості з Грузії — ФК «Локомотив».

Цей розіграш став першим, де у вирішальній грі зійшлися два аматорських клуби. Переможцем турніру став ковалівський «Колос», що здолав у фіналі столичний «Арсенал». Найкращим воротарем турніру було визнано голкіпера «Колоса» Володимира Гребенюка, додатковий приз від родини Макарових отримав воротар «канонірів» Олександр Мусієнко. Найкращими бомбардирами стали гравець київського «Переможця» Дмитро Шастал та форвард «Арсенала» Адерінсола Есеола, що забили по 9 м'ячів.

Результати змагань

Група А

Група B

Група C

Група D

Чвертьфінали

Півфінали

Фінал

Цікаві факти 
Кумедний епізод стався у матчі 4 туру групи «А» між донецьким «Олімпіком» та «Енергією» з Нової Каховки. Футболіст «Енергії» Володимир Козленко, що перебував у клубі на перегляді, заховав у трусах мобільний телефон і періодично діставав його під час матчу, розмовляючи з невідомим співбесідником. Незважаючи на це, арбітр матчу ніяк не відреагував на неспортивну поведінку гравця та не зробив йому зауваження. Згодом рішенням Київської обласної федерації футболу Козленка було дискваліфіковано до кінця турніру, а головного арбітра матчу Олексія Драчова, асистентів рефері та делегата КОФФ відсторонено від подальшого обслуговування поєдинків через відсутність реакції на порушення під час гри.

Примітки

Посилання 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Меморіал Олега Макарова
2015 у Києві